Дубинский, Александр
 Дубинский, Александр Анатольевич (род. 1981) — украинский журналист и политик.
 Дубинский, Александр Давидович (1941—1992) — советский и российский шахматист.
 Дубинский, Александр Иосифович (1924—2002) — польский учёный-тюрколог, доктор гуманитарных наук.